Acest articol este o listă a locurilor împădurite în funcție de suprafața acestora. În alcătuirea listei au fost luate în considerare continente, regiuni, țări, provincii, state, teritorii, dar și întreaga planetă. Procentajele a fost calculate folosind informații de la CIA World Factbook 2011.

Planeta, continente și regiuni

Țări

Provincii, state și teritorii

Referințe

Legături externe 
 Statistica mediului de țară  - Detaliate la nivel de țară statistica mediului de bunseki.info
 Turcia Direcția Generală de Silvicultură  - Site-ul Oficial din Republica Turcia Ministerul Mediului și pădurilor Direcția Generală de Silvicultură
 Țările Cu cea mai Mare Zona de Pădure de FRA2010 -FRA 2010 Rapoartele de Țară au fost elaborate de-a nominalizat oficial pe țară corespondenți în colaborare cu FAO personal.

Inginerie forestieră după țară
Păduri după țară
Liste despre geografie
Liste de țări